Lodewijk I van Nassau-Weilburg (1473-1523), graaf van Nassau-Weilburg (1490-1523).
 Lodewijk II van Nassau-Weilburg (1565-1627), graaf van Nassau-Weilburg (1593-1627).
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1507-1507), zoon van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1508-1510), zoon van Lodewijk I van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1524-?), zoon van Filips III van Nassau-Weilburg.
 Lodewijk van Nassau-Weilburg (1761-1770), zoon van Karel Christiaan van Nassau-Weilburg.

Zie ook 
 Lodewijk van Nassau (doorverwijspagina).